Йоганн Рейнгольд А́спелин или Йоханнес Рейнхольд Аспелин (; ) — первый финский археолог, основатель Национального музея Финляндии и музея Хельсинкского университета, организатор археологических исследований в Финляндии.

Биография 
Родился в семье пастора Хенрика Рейнхольда Аспелина, детство и юность провел в Эстерботтене. В 1862 сдав экзамены на аттестат зрелости, Аспелин поступил в университет, где увлекся теориями ранней истории своего народа. После сдачи кандидатского экзамена (1866) получил степень бакалавра искусств, написал труд на финском языке (1869), в котором он представил историю Северной Финляндии средневекового периода и попытался рассмотреть вопрос о населении этой области в доисторические времена. Высказал мнение, что квены являются карелами и были предками северо-восточного аборигенного населения.

Получил степень магистра в 1869 году, лиценциат в 1876 году и докторскую степень в 1877 году. Аспелин также учился в Московском университете и совершил несколько экспедиций в местам обитания финно-угорских народов России. С ознакомительной целью побывал в странах Северной Европы, Германии, Франции, Польши и Балтии.

В своей докторской диссертации «Основы финно-угорской культуры» (1875) Аспелин выводил исторические корни финно-угров из региона Горного Алтая и долины Енисея, откуда в эпоху бронзы они постепенно мигрировали на запад до Урала. На своей прародине они, по Аспелину, использовали бронзовые предметы производства, но перейдя в новые области, такие как Карелия, ввиду нехватки металла, они вновь перешли к производству каменных орудий. Эта теория была опровергнута А. М. Тальгреном уже в начале 1900-х годов.

Аспелин служил хранителем исторического и этнологического музея Хельсинкского университета в 1875—1878, преподавал в Хельсинкском университете в качестве экстраординарного профессора в 1878—1885, работал директором Археологического комитета в 1885—1915. Он был секретарем финской археологической комиссии в 1870—1871 и 1874—1885, а также председателем с 1885 по 1915 год. Аспелин был также председателем финской туристической ассоциации с 1892 по 1907 год.

Выпустил большой археологический атлас с 2200 рисунками древних предметов со всей финно-угорской области, от Северного моря до Средней Волги и от Балтийского моря до Монголии на двух языках в пяти выпусках под названием «Antiquites du Nord Finno-ougrien» («Древности финно-угорского Севера») в период с 1877 по 1884 г.

Экспедиция в долину Енисея 

В первой поездке летом 1887 г, кроме Аспелина, участвовал его ученик — археолог Аппельгрен, который ещё студентом принимал участие в путешествиях 1880 и 1881 гг. по Прибалтике и исполнил большинство рисунков в пятом издании указанного выше атласа. Экспедиция, начавшаяся в июне 1887 г., копировала обнаруженные ранее рунические надписи, а также вела поиск новых, выявляя их связи с захоронениями. Базой для проведения исследований стал богатый археологическими находками Минусинский музей. В поездку 1888 г. Аспелин и студент-художник Вуори дважды пересекали Западный Саян и сплавились на плоту по Енисею, возвращаясь в Минусинск. Изучались древние памятники на Чулышмане, в Урянхайской земли и Минусинском округе. Были открыты и скопированы 32 надписи. Предварительные результаты проделанной работы опубликованы И. Р. Аспелиным совместно с Отто Доннером. Однако материалы Н. М. Ядринцев, полученные во время его экспедиции в Монголию на реку Орхон опровергли излюбленную теорию Аспелина о древнефинском характере письма. В сообщениях, посланных в 1889 г. в Берлин для Антропологического общества, Аспелин предположил, что более молодые енисейские надписи могли быть сделаны «киргизскими хакасами», которые после эпохи бронзы жили на Верхнем Енисее, и о которых знали китайцы. Другое сочинение «Степные могильники в округе Минусинска на Енисее. Исследование камней с надписями» было написано Аспелиным за 3 года до смерти и опубликовано в юбилейном сборнике финно-угорского общества в честь Томсена.

См. также 
 Ошкольская писаница

Публикации Аспелина 
Библиография работ составлена Альфредом Хакманом (Alfred Hackman) и опубликована в 1916 г. В ней более 150 различных публикаций, по археологии и этнографии — 46 (на русском языке — 2), по истории и культуре — 19.

 Kokoilemia muinaistutkinnon alalta. 1, Etelä-Pohjanmaalta (1871)
 Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita (1875)
 О потребности изучения формы предметов и постепенном развитии этих форм в доисторических временах // Труды IV археологического съезда. I. Казань, 1878;
 Muinaisjaannoksia Suomen suvun asumus-aloilta (перевод на французский G. Biaudet с надзаголовком «Antiquités du Nord finno-ougrien»). I—V. 1877—1884;
 De la civilisation prehistorique des peuples permiens et de leur commerce avec l’orient: notice archeologique (1878)
 Catalogue rai-sonne des antiquites du Nord Finno-ougrien exposees par luniversite d’Helsingfors a 1’exposition universelle de 1878. 1878;
 La rosomonorum gens et le ruotsi etude d’histoire et d’archeologie: respectueusement dediee au Congres Archeologique d’Odessa le 27(15) aout 1884 (1884)
 Suomen asukkaat pakanuuden aikana (1885)
 Inscriptions de 1 lenissei recueillies et publiees par la Societe Finlandaise dArcheologie. 1889;
 Следы влияния готов в северной полосе России // Труды археологического съезда в Москве III. 1890;
 Types de peuples de l’ancienne Asie centrale: souventir de l’Ienissei dedie a la societe imperiale d’archeologie de Moscou (1890)
 Tschudische Inschriften fin oberen Jenisei. Zschr. f. Ethol. XX. 1890;
 Die Steppengraber im Kreise Minussinsk am Jenissei. Studien im Gebiet der Inschriftsteine. Finnisch- ugrische Foschungen XII. 1912;
 Opuscula Aspeliniana: kirjoitelmia kulttuurihistoriamme varhaistaipaleelta, 2 band (1942)

Примечания

Литература 
 Lerch P. J.R. Aspelins archaologische Forschungen im sudlichen Oesterbotten und im alten Biarmien // Russische Revue (St. Petersburg) 1 (1872). S. 389—398;
 Hackman A. Minnesstal over Johannes Reinhold Aspelin. Hfors, 1916. 61 s.;
 Hackman A. Johannes Reinhold Aspelin // Suomen muinaismuistoyhdistys aikakauskirja. 1920. Vol. 30;
 Heikel A.O. Johannes Reinhold Aspelin. Muistopuhe. S. Tiedeak. Esit. 1916. S. 71-81;
 Rinne J. J.R. Aspelinjuhla 14/12 1912. SM 1912. S. 70-83;
 SchvindtT. J.R. Aspelin ja ylioppilaiden kotiseutututkimukset merkkivuonna 1876. SMYA 26 (1912). S. 191—194;
 Alt-Altaische Kunstdenkmäler: Briefe und Bildermaterial von J.R Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887—1889 / herausgegeben von Hrsg. Von Hjalmar Appelgren-Kivalo. Hfors 1931. 47 s. + 76 kuvas.;
 Cederberg A.R. Muistelmia Johan Reinhold Aspelinista. Karjalan Heimo, 1946. S. 137;
 Tallgren A.M. Johan Reinhold Aspelin. Valvoja, 1912. S. 653—659;
 Tallgren A.M. J.R. Aspelin. Hans livsgarning och svenka forbindelser. Fornvannen (Stockholm), 1944. S. 65-81;
 Tallgren A.M. J.R. Aspelin uran alkutaipaleelta. KV 17 (1937). S. 83-101; HaltsonenS. Kolme J.R. Aspelininkirjetta Lydia Koidulalle. KV 37 (1957). S. 23-34.
 Тишкин А. А. И. Р. АСПЕЛИН — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ СИБИРИ (Краткий биобиблиографический очерк)

Источники 
 Wikiaineisto: Kuka kukin oli 1961
 Antti Manninen: J.R. Aspelin oli Suomen ensimmäinen valtionarkeologi. Helsingin Sanomat 1.6.2008
 Elävä kivikausi: J.R Aspelin ja kansallisromantiikka

Ссылки 
 Etelä-Pohjanmaan kartta 1550-60 : kokoilemia muinaistutkinnon alalta / J. R. Aspelin. Helsinki 1871. Kansalliskirjaston kappaleen digitaalinen kopio.

История Хакасии
Сибиреведы
Археологи Финляндии
Генеалоги Финляндии